Raúl Norberto Möller Bartel (Dolores, Soriano, 9 de octubre de 1950) es un veterinario y entrenador uruguayo de fútbol.

Estadísticas como entrenador 
Actualizado al 3 de julio de 2015

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha del entrenador en Transfermarkt
 Ficha del entrenador en Soccerway

Nacidos en Dolores (Uruguay)
Futbolistas de Uruguay
Futbolistas del Club Atlético Progreso
Futbolistas de la Institución Atlética Sud América
Futbolistas del Defensor Sporting Club
Futbolistas del Club Nacional de Football en los años 1970
Futbolistas del Club Sportivo Italiano (Uruguay)
Entrenadores de fútbol de Uruguay
Entrenadores del Club Atlético Progreso
Entrenadores del Defensor Sporting
Entrenadores del Club Nacional de Football
Entrenadores del Central Español Fútbol Club
Entrenadores del Juventud de Las Piedras
Entrenadores del Centro Cultural y Deportivo El Tanque Sisley
Entrenadores del Liverpool Fútbol Club
Veterinarios de Uruguay
Egresados de la Universidad de la República